Belgium
Saintes, település Nivelles járásban

 Franciaország
Saintes, település Charente-Maritime megyében